Plusieurs chapelles de Florence portent le nom de chapelle Bardi : 

 La Chapelle Bardi de la basilique Santa Croce 
 La Chapelle Bardi de la basilique Santa Maria Novella

Florence
Bardi